Miejscowości w USA:
 Oberlin – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Oberlin – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Allen
 Oberlin – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
Gminy w USA:
 Oberlin (ang. Oberlin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur